The Magnificent Yankee (1950), een film van John Sturges
The Magnificent Yankee (1965), een film van George Schaefer